Tiergartenbrücke bezeichnet:

 Tiergartenbrücke (Berlin), eine Spreebrücke in Berlin
 Tiergartenbrücke (Breslau), eine Brücke über die Alte Oder in Breslau
 Tiergartenbrücke (Dessau), eine Fußgängerbrücke in Dessau-Roßlau
 Djurgårdsbron, eine Brücke in Stockholm